Miejscowości w USA:
 Hutsonville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Hutsonville (ang. Hutsonville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Crawford